Donovan bezeichnet:
 Donovan (Name), ein englischer Familienname, der auch als Vorname vorkommt
 Donovan (Musiker), Künstlername von Donovan Phillips Leitch (* 1946), britischer Musiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Donovan (Georgia), im Johnson County
 Donovan (Illinois), im Iroquois County
 Donovan (Mississippi), im George County – nicht mehr existent
 Donovan (Texas), im Angelina County – nicht mehr existent

im NRHP gelistete Objekte:
 Donovan-Hussey Farms Historic District, in Houlton, Maine, ID-Nr. 09000012
 Donovan-Mayer House, in Helena, Montana, ID-Nr. 05001471

Siehe auch:
 Donovan-Inseln vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Ray Donovan (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 O’Donovan (Begriffsklärung)